Résolu peut faire référence à :

Résolution,
Produits forestiers Résolu, une entreprise canadienne.